El Masters de Miami 2018, també conegut com a Miami Open 2018 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i als WTA Premier Mandatory Tournaments en categoria femenina. La 34a edició del torneig es va disputar entre el 19 de març i l'1 d'abril de 2018 en el Tennis Center at Crandon Park de Key Biscayne, Florida, Estats Units.

El tennista estatunidenc John Isner va guanyar el títol més important del seu palmarès, i amb gairebé 33 anys, el guanyador del primer títol de categoria Masters més veterà. A més, va escalar fins al novè lloc del rànquing individual, aconseguint el seu millor rànquing. Curiosament, Isner només havia aconseguit dues victòries en els tres primers mesos de l'any, i a més, acabava de guanyar el Masters d'Indian Wells en categoria de dobles. La seva compatriota Sloane Stephens també va guanyar el primer títol de categoria Premier Mandatory, tot i que ella ja havia guanyat un Grand Slam. Aquest va representar el sisè títol individual del seu palmarès allargant la seva marca impecable en finals, sis de sis. Aquesta victòria li va permetre accedir per primer cop al Top 10 del rànquing femení. Els bessons llegendaris Bob i Mike Bryan van tornar a guanyar per cinquena vegada a Miami, aconseguint el 37è Masters i el títol 115 del seu palmarès. Amb 39 anys, gairebé doblaven els seus contrincants de la final, Karén Khatxànov (21) i Andrei Rubliov (20). La parella femenina formada per l'australiana Ashleigh Barty i l'estatunidenca CoCo Vandeweghe van guanyar el primer títol conjuntament tot just el segon torneig que disputaven com a parella.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2018
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018